Гвоздавка — название населённых пунктов.

Украина 
 Гвоздавка Вторая — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Гвоздавка Первая — село в Любашёвском районе Одесской области.